Hausen steht für:
 Hausen (Gattung) (Huso), Gattung der Echten Störe
 Europäischer Hausen (Huso huso), in Europa heimische Art der Gattung Hausen
 Hausen (Ortsname), Ortsname, siehe dort zu Orten dieses Namens
 Hausen (Mondkrater), Mondkrater
 Hausen (Nunatak), Berg im Kempland, Antarktika
 Hausen (Fernsehserie), deutsche Mystery-Serie (2020)

Adelsgeschlechter:
 Hausen (hessisches Adelsgeschlecht)
 Hausen (lothringisches Adelsgeschlecht) 
 Hausen (thüringisches Adelsgeschlecht) 
 Hausen (westfälisches Adelsgeschlecht)
 Herrschaft Hausen, schwäbisches Adelsgeschlecht
 Hausen und Gleichenstorff (auch Hausen von Gleichensdorf, Hausen zu Gleichensdorf, auch  Hausen und Gleichendorf), Adelsgeschlecht aus der Steiermark, über das schweizerische Thurgau in den deutschen Raum gekommen (s. auch Franz Anton Josef von Hausen-Gleichenstorff)

Personen:
 Achim Hausen (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Bernhard von Hausen (1835–1893), deutscher Politiker, MdL Sachsen

 Christoph von Hausen (1951–2008), deutscher Architekt
 Edmund Hausen (1897–1963), deutscher Kunsthistoriker
 Erich Hausen (1900–1973), deutscher Politiker (USPD, KPD, KPO)und Widerstandskämpfer
 Franz Anton Josef von Hausen-Gleichenstorff (?–1780), deutscher Augustiner-Chorherr, Fürstpropst von Berchtesgaden

 Hans von Hausen (auch Hans Hanselmann; um 1470–1532), deutscher Steinmetz
 Harald zur Hausen (* 1936), deutscher Mediziner
 Helmuth Hausen (1895–1987), deutscher Kältetechniker und Verfahrenstechniker 
 Hugo von Dörnberg zu Hausen (1884–1963), Landrat des Landkreises Gelnhausen
 Karin Hausen (* 1938), deutsche Historikerin
 Karl Renatus Hausen (1740–1805), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Ludwig Müller von Hausen (eigentlich Ludwig Müller; 1851–1926), deutscher Publizist und Verleger
 Markus Hausen (* 1968), deutscher Kameramann

 Max Hausen (* 1926), US-amerikanischer Rabbiner
 Michael Hausen (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Otto Hausen (1881–1956), deutscher Komponist und Dirigent
 Peter Hausen (1935–2012), deutscher Entwicklungsbiologe
 Wolfgang von Hausen (1553–1613), deutscher Geistlicher, Bischof von Regensburg

Siehe auch:
 Burg Hausen, Burgen
 Gut Hausen, Rittergüter
 Schloss Hausen, Schlösser
 Turmhügel Hausen, abgegangene Burg bei Langenzenn, Bayern